Toponímia: Pedro Martínez (Granada), localitat de la província de Granada (Espanya)
 Biografies
 Pedro Martínez (beisbol) (República Dominicana, 1971), jugador de beisbol
 Pedro Martínez Clotet (Barcelona, 1935 – 1968), pilot de motonàutica català
 Pedro Martínez de Luna (Luna, Illueca, Aragó, 1328 - Peníscola, Regne de València, 1423), antipapa
 Pedro Martínez Méndez (Borriana, 1934 – Madrid, 2005), economista valencià
 Pedro Martínez de la Rosa (Barcelona, 1971), pilot d'automobilisme
 Pedro Martínez Rubio y Gómez (Ródenas, Terol, 1614 – 1667), sacerdot, virrei de Sardenya i bisbe de Palerm
 Pedro Martínez Sánchez (Badalona, 1961), entrenador de bàsquet